Göteborgs nation kan syfta på:

Göteborgs nation, Uppsala – en studentnation i Uppsala
Göteborgs nation i Lund – en studentnation i Lund